ELMAN (наст. имя — Эльман Эльман оглы Зейналов (); род. 18 ноября 1993, Сумгайыт, Азербайджан) — российский певец и музыкант азербайджанского происхождения, продюсер лейблa RAAVA Music.

Биография

Ранний период 
Эльман Зейналов родился 18 ноября 1993 года в Сумгайыте (Азербайджан). Родной отец трагически погиб до рождения Эльмана. Его воспитывала мама и отчим. Когда Эльман был ещё ребёнком, его семья перебралась в Шахты, где он провел детство и юность. Эльман учился в обычной школе, занимался дзюдо. После окончания школы поступил в Ростовский государственный университет путей сообщения и в возрасте 17 лет съехал от родителей. В это время начал заниматься музыкой, однако профессионального музыкального образования не получил.

Музыкальная карьера 
В 2017 году выпустил песню «Адреналин» и заключил контракт с Warner Music Russia. В этом же году принял участие в Новой Фабрике звёзд на телеканале Муз-ТВ, где занял 4-е место. Продюсером певца стал Виктор Дробыш, но через некоторое время контракт был расторгнут. Периодически записывал кавер-версии популярных песен, которые выкладывал в свой Instagram. Осенью 2018 года создает лейбл RAAVA Music, состоявший на то время из трёх артистов — Andro, JONY и его самого, а также звукорежиссёра.

Личная жизнь 
6 декабря 2019 года женился на Маргарите Цой. Известно, что в 2020 году у супругов появилась дочь Мариэль.

Дискография

Студийные альбомы

Сольные треки

Совместные треки

Ремиксы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

Поп-вокалисты России